Статејра може да се односи на слеће историјске личности:

Статира (Артаксеркс II), супруга Артаксеркса II
Статејра (супруга Дарија III), сестра и супруга Дарија III
Статејра (кћи Дарија III), кћерка Дарија -{III}- и друга жена Александра Великог